Bolander är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var 743 personer med efternamnet Bolander bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Bolander
 Alfred Bolander (1873–1951), rådman och politiker, liberal
 Anders Oscar Bolander (1840–1914). pianist, akademidirektör, professor
 Asta Graah Bolander (1861–1946), norsk författare
 Carl Johan Bolander (1854–1903), domkyrkoorganist
 Carl-August Bolander (1888–1969), författare och litteraturkritiker
 Gunhild Bolander (född 1932), politiker, centerpartist
 Gunnar Bolander, flera personer
Gunnar Bolander (diskuskastare) (1889–1964)
 Gunnar Bolander (handelsexpert) (1886–1955)
 Gunnar Samuel Bolander  (1889–1973), frälsningsofficer
 Hugo Bolander (1890–1976), filmproducent, regissör, manusförfattare och skådespelare
 Knud Bolander (1897–1968), tidningsman
 Kurt Bolander (1911–1943), handbollsspelare
 Lars Bolander  (1732–1795), konstnär, hovmålare
 Millan Bolander (1893–1985), skådespelare
 Nils Bolander  (1902–1959), biskop och poet
 Olof Bolander  (1771–1840), präst och politiker
 Sophie Bolander (1807–1869), författare

Källor

Svenska efternamn